Audaus (en francès Audaux) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Navarrencs